

Personnalités
David Margulies (né en 1937), acteur américain.
Donald Margulies (né en 1954), auteur dramatique américain.
Jimmy Margulies, dessinateur de presse américain.
Joseph Margulies (1896–1984), peintre américain.
Julianna Margulies (née en 1966), actrice américaine.
 Samuel Hirsch Margulies (1858-1922), rabbin et érudit juif.
  (1895-1982), obstétricien et inventeur d'un stérilet en plastique.

Homonymie de patronyme